Eerste divisie (1980/1981) – drugi szczebel rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1980/1981.

Tabela ligowa na koniec sezonu

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1980 w piłce nożnej
1981 w piłce nożnej
1980 w Holandii
1981 w Holandii